KT puede referirse a:

 kt, abreviatura del kilotón (unidad de masa) o.   gigagramo.
 KT-1, un cohete chino.
 KT-2, un cohete chino.
 KT Tunstall (1975-), cantautora escocesa.
 KT, siglas de la ciudad malaya de Kuala Terengganu.
 Símbolo de Nudo (unidad), (kt, exclusivamente en minúsculas).
 Knight Bachelor (Kt), la K siempre mayúscula.
 Kuala Terengganu.
 KT (Know Transfer: ‘transferencia de conocimiento’), término inglés utilizado en ambientes empresariales o tecnológicos.

Siglas